Juan Zumba (1982. szeptember 19.–) salvadori nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve Juan Francisco Zumba.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Salvadori labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2007-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
2009-ben Egyiptomban rendezték az U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol partbírói feladatokat látott el a működő játékvezető mellett. Partbírói mérkőzéseinek száma: 3.

---

2010-es labdarúgó-világbajnokság
A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) között a él-afrikai világbajnokságon közreműködő 30 játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehetett a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe.

A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra, valamint Brazíliába a XX., a 2014-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként alkalmazta. 2006-ban Joel Aguilar állandó segítőjeként tartalék partbíróként, 2014-ben egyik asszisztenseként szolgálta a labdarúgást. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

2014-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Források 

Salvadori labdarúgó-játékvezetők
1982-ben született személyek
Élő személyek